Сен-Канте́н-ан-Мож () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 300 км на південний захід від Парижа, 50 км на схід від Нанта, 34 км на південний захід від Анже.

Історія 

15 грудня 2015 року Сен-Кантен-ан-Мож, Ла-Буассєр-сюр-Евр, Шодрон-ан-Мож, Ла-Шоссер, Ле-Ф'єф-Совен, Ле-Фюїє, Монрево, Ле-Пюїзе-Доре, Сен-П'єрр-Монлімар, Сен-Ремі-ан-Мож i Ла-Саль-е-Шапель-Обрі було об'єднано в новий муніципалітет Монрево-сюр-Евр.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 412 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1108,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Кантен-ан-Мож на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Кантен-ан-Мож на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара